Torrmyrtjärn kan syfta på:
Torrmyrtjärnen, sjö i Ragunda kommun i Jämtland,  (8,28 ha)
Torrmyrtjärnarna (södra), sjö i Vindelns kommun, 
Torrmyrtjärnarna (norra), sjö i Vindelns kommun,

Se även
Tormyrtjärn